Dorrego peut désigner :

Patronymes 
 Manuel Dorrego (1787-1828), militaire et homme politique argentin.

Toponymes 
 Dorrego, localité argentine située dans le département de Guaymallén, province de Mendoza. 
 Coronel Dorrego, capitale du  (arrondissement) éponyme argentin, situé dans la province de Buenos Aires ;
 Coronel Dorrego,  argentin situé dans la province de Buenos Aires ;
 Plaza Dorrego, place qui se trouve au cœur du quartier de San Telmo, à Buenos Aires, en Argentine.